JPL est un sigle qui peut désigner :
 Jet Propulsion Laboratory, un centre de recherche spatiale de la NASA ;
 JPL Small-Body Database, une base de données astronomique qui répertorie les petits corps du système solaire ;
 (78577) JPL, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 JPL Production (où JPL signifie Jean-Paul Ladouceur), une société de production de programmes de télévision canadienne.